La Third Division 1937-1938 è stato il 18º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 17º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Tranmere Rovers (Third Division North) e Millwall (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 

 Mansfield Town trasferito nella Third Division South.

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1938-1939.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Barrow costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti delle ex aequo Darlington e Hartlepool United.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1938-1939.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1937-1938
 Second Division 1937-1938
 FA Cup 1937-1938
 FA Charity Shield 1938

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
1937-1938